Prek Pra Keila Football Club é um clube de futebol do Camboja. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2011.

Clubes de futebol do Camboja